Krasnyj Bor () – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie leningradzkim.

Demografia 
W 2010 roku liczyło 5033 mieszkańców. W 2021 roku liczyło 4772 mieszkańców.

Przypisy 

Osiedla typu miejskiego w rejonie tosnieńskim